Галина Комарова:
 Комарова, Галина Александровна (род. 1948) — советский и российский этнолог, этносоциолог; доктор исторических наук.
 Комарова, Галина Васильевна (род. 1977) — российская футболистка.
 Комарова, Галина Васильевна (1942—2010) — советская и российская актриса.
 Комарова, Галина Семёновна (1925—1985) — советская актриса.